Місто:
 Борщів — Тернопільська область, Борщівський район, районний центр
Села:
 Борщів — Житомирська область, Житомирський район
 Борщів — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Борщів — Київська область, Баришівський район
 Борщів — Львівська область, Перемишлянський район

Судно:
 Борщів — протипожежний катер ВМС України.

Див. також 
 Борщівка
 Борщі
 Боршів